Horvátország
Presečno falu Novi Marof községben, Varasd megyében
Presečno Visočko falu Visoko községben, Varasd megyében

 Szlovénia
Presečno falu Dobje községben, Savinjska régióban